Kohlmarkt heißen:

 Kohlmarkt (Braunschweig)
 Kohlmarkt (Lübeck)
 Kohlmarkt (Wien)

Siehe auch:
 Kohlenmarkt